

Geografia
 Isser – città della provincia di Boumerdès (Algeria)
 Distretto di Isser – distretto dell'Algeria

Persone
 Franz Isser – bobbista austriaco
 Fritz Isser – bobbista austriaco
 Heinrich Isser – slittinista e bobbista austriaco
 Josef Isser – slittinista e bobbista austriaco
 Johanna von Isser Großrubatscher – disegnatrice austriaca
 Maria Isser – slittinista austriaca